Lumbago kan syfta på:

 Lumbago – smärta i ländryggen, se ryggsmärta
 Lumbago acuta – plötsligt påkommande men övergående intensiva smärtor och stelhet i ländryggen, se ryggskott
 Lumbago (musikgrupp) – ett norskt new-wave band verksamma mellan 1979 och 1984

Se även
 Diskbråck – en skada på en av mellankotskivorna